Indische bloedwielewaal
 Maleise bloedwielewaal